Аза́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монтастрюк-ла-Консейер. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31038.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 23 км к северо-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает небольшая река Мулен-д’Азас ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 571 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 353 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 279 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 79,0 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 279 активных жителей работали 264 человека (140 мужчин и 124 женщины), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 74 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Азас
 Церковь Св. Мартина

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна